Па́бло Ма́ри Вилья́р (; 31 августа 1993, Альмусафес, провинция Валенсия) — испанский футболист, центральный защитник английского клуба «Арсенал», выступающий на правах аренды за клуб «Монца».

Биография 
Пабло Мари начинал заниматься футболом в командах Валенсии — сначала в одноимённом клубе, а затем в «Леванте», но наибольшего прогресса добился уже перейдя в академию «Мальорки». В возрасте 17 лет дебютировал в третьем дивизионе за команду «Мальорка B». Отыграл за эту команду три сезона. В сезоне 2011/12 привлекался в основную команду «Мальорки». Дебютировал в Ла Лиге 7 декабря 2011 года в необычной игре против «Гранады», которая началась 20 ноября, но была прервана на 60 минуте. В оставшееся время командам разрешили сделать множество замен, и Пабло Мари начал эту 30-минутную доигровку в стартовом составе, «заменив» Педро Бигаса. Через семь минут после возобновления игры «Мальорка» забила гол с пенальти, сравняв счёт (2:2). Больше команды голов забить не успели. В том сезоне Мари ещё лишь один раз сыграл за Мальорку в Примере.

В 2013 году перешёл в «Химнастик» (Таррагона), где стал игроком основы. В сезоне 2014/15 помог команде занять второе место в Сегунде B и завоевать путёвку во Второй дивизион. В следующем сезоне команда заняла третье место в регулярном турнире, а затем уступила «Осасуне» в полуфинале плей-офф за выход в Примеру. Летом 2016 года подписал контракт с английским «Манчестер Сити». В сезоне 2016/17 выступал на правах аренды за «Жирону» в испанской Сегунде. Однако большую часть матчей Мари провёл на скамейке запасных, сыграв лишь в восьми встречах.

В следующем сезоне 24-летний Пабло Мари отправился в аренду в нидерландский НАК Бреда. Через две недели после перехода тренер НАК Стейн Вревен предложил испанцу стать капитаном команды.

1 июля 2018 года Пабло Мари был отдан в годичную аренду в «Депортиво Ла-Корунья», который играл в Сегунде.

11 июля 2019 года Пабло Мари подписал полноценный контракт с бразильским «Фламенго» сроком до декабря 2022 года. Он стал третьим испанцем в истории клуба из Рио-де-Жанейро — после вратаря Тальядаса (1937) и нападающего Хосе Уфарте (1958—1961; 1962—1964).

Мари довольно быстро вписался в состав «рубро-негрос». 25 августа отметился первым забитым голом за новую команду. Это случилось в гостевом матче против «Сеары», закончившемся разгромом хозяев 3:0. Испанец забил второй мяч своей команды. Также помог своей команде впервые за 38 лет выйти в финал Кубка Либертадорес. В домашней игре полуфинала 24 октября «Фламенго» разгромил «Гремио» со счётом 5:0. Пабло Мари забил в этой встрече исторический гол — первый гол поданного Испании в Кубке Либертадорес. Вместе с командой 23 ноября 2019 года стал обладателем Кубка Либертадорес. Также помог своей команде выиграть чемпионат штата и чемпионат Бразилии.

Достижения 
  Финалист Кубка Каталонии (1): 2016/17
  Вице-чемпион испанской Сегунды (1): 2016/17
  Чемпион Бразилии (1): 2019
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2019  Обладатель Кубка Англии (1) 2020    Обладатель Суперкубка Англии (1) 2020

Примечания

Ссылки 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Мальорка B»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Монца»